Општина Роман се може односити на:
 , општина у Врачанској области, Бугарска
 Општина Роман (Њамц), општина у округу Њамц, Румунија

Види још 
 Општина Романи (Њамц), општина у округу Њамц, Румунија
 Општина Роману (Браила), општина у округу Браила, Румунија